

Lokalizacje

Niemcy 
 Buckow – dzielnica Berlina
 Buckow – dzielnica Calau
 Buckow – dzielnica Dahme/Mark
 Buckow (Märkische Schweiz) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bukowo
 Buków

Osoby 
 Carl Friedrich Ferdinand Buckow – organista